Полина (Паулина) Шанц (, урождённая Полин Лейх (); ) — немецкая  и ; жена писателя-революционера Юлия Шанца (1828–1902).

Биография 

Полина Лейх родилась 10 сентября 1828 года в городе Лейпциге в Королевстве Саксония, Германского союза в семье известного и богатого немецкого книготорговца Иоганна Фридриха Лейха, поэтому с детства она была окружена огромным количеством книг, что не могло не повлиять на выбор профессии литератора.

Когла Полина Лейх была еще в юношеском возрасте, её отец стал банкротом. Она решила учиться на воспитателя детского сада, для чего на два года уехала в Хемниц. После смерти отца Полин Шанц переехала в дом своей матери в Дрездене, где в 1853 году вышла замуж за писателя Юлиуса Шанца. В браке кроме двух других детей родилась дочь Фрида (в замужестве Сойо; 1859—1944) впоследствии также ставшей успешной писательницей. Юлиус Шанц за антиправительственную деятельность во время Революции 1848—1849 годов в Германии был арестован и заключен на пять лет в крепость; всё это время Полине Шанс приходилось "тянуть" семью самостоятельно.

После развода с мужем Полина Шанц вместе с тремя детьми переехала в Берлин. Она отказалась снова выйти замуж, что означало бы разлуку с её детьми. Она писала в основном детские и молодежные произведения, но также работала переводчиком с французского, итальянского, испанского, английского, шведского и датского языков. 

Полина Шанц умерла 18 апреля 1913 года в городе Берлине.

Примечания

Литература 
 Heinrich Groß: Deutsche Dichterinen und Schriftstellerinen in Wort & Bild, Bd. 2. Fr. Thiel, Berlin 1885, S. 316ff.
 Gisela Wilkending (Hrsg.): Mädchenliteratur der Kaiserzeit. Metzler, Stuttgart 2003, S. 311, ISBN 3-476-01963-2.

Ссылки 
 Pauline Schanz .

Немецкие писательницы